Entente Florale steht für:
 Entente Florale Deutschland, ein bundesweiter Stadtentwicklungswettbewerb
 Entente Florale Europe, ein europaweiter Städtewettbewerb zur Erhöhung der Wohn- und Lebensqualität